Га́ррисберг () — название нескольких населённых пунктов в англоязычных странах:

 Гаррисберг — столица американского штата Пенсильвания и административный центр округа Дофин.
 Гаррисберг — окружной центр округа Салин, штата Иллинойс, США.

См. также 
 Гаррис
 Гаррисвилл